Wainwright (Alasca)
Wainwright (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos